Teatro Mercadante – storico teatro di Napoli
 Teatro Mercadante – storico teatro di Altamura